von der Heydt Kersten bezeichnet das:

 Bankhaus von der Heydt-Kersten & Söhne mit dem ehemaligen Sitz in Elberfeld
 Bankhaus von der Heydt (auch Bankhaus von der Heydt-Kersten) mit Sitz in München